Томас-стрит, 33 (, также ) — 29-этажный небоскрёб на Томас-стрит в Нью-Йорке.

Здание высотой 167,5 метра (550 футов) расположено в районе Манхэттен, Нью-Йорк, США. Находится на восточной стороне Черч-стрит, между  и  в Муниципальном центре Нью-Йорка и представляет собой пример архитектурного стиля брутализм, без окон и с глухими стенами по всему периметру.

Архитектура 
Это здание архитектора Джона Уорника было построено в 1974 году для размещения в нём трёх цифровых междугородных АТС — двух компании  () и одной компании  (последняя прекратила работу в 2009). Каждый этаж небоскреба имеет в высоту около   и способен нести нагрузку в полторы тонны на квадратный метр (до  на квадратный фут).  и  имеются большие вентиляционные отверстия.

Наружные стены выполнены из сборных железобетонных панелей, отделанных шведским гранитом. Согласно американской прессе, в частности статьям журналиста , стены этого дома — самые высокие глухие стены, которые когда-либо строились в мире. Это здание называют одним из самых безопасных зданий в Америке, так как оно было спроектировано, чтобы выдержать радиоактивное заражение в течение двух недель после ядерного взрыва. Несмотря на свою брутальность, по словам , это здание весьма изящно вписывается в архитектуру Манхэттена.

После разрушения Всемирного торгового центра в результате атаки 11 сентября 2001 года, компания  быстро восстановила свои локальные сервисы и перенесла на своё оборудование сервисы компании .

Прослушивающий центр в здании 
Издание The Intercept, получившее в своё распоряжение и проанализировавшее документы Эдварда Сноудена, выяснило, что с середины 1970-х гг. АНБ начало прослушивать международные телефонные переговоры, проходящие через АТС, а позднее там начали перехватывать и спутниковую связь.

В культуре 
 Небоскрёб стал прототипом «Старейшего дома»‎ — места действия игры Control от студии Remedy Entertainment вышедшей в 2019 году.
 Здание появляется 2 серии 11 сезона телесериала Секретные материалы.

См. также 
 Список самых высоких зданий в Нью-Йорке

Примечания

Ссылки 
  
  

Нижний Манхэттен
Небоскрёбы Манхэттена
Небоскрёбы, построенные в 1974 году